«Господа офицеры» — российско-казахский многосерийный фильм 2004 года.

Сюжет 

Трое друзей, Федотов, Асланбеков и Хоменко, вместе воевали в Афганистане, но после вывода войск Федотову выпал спецназ, война в Чечне, случайное убийство мальчишки и пятнадцать лет тюрьмы, Асланбекову — должность начальника колонии для бывших военнослужащих, Хоменко — повышение по службе, генеральские погоны и должность в генеральном штабе. За неосторожное убийство мальчишки в Чечне Федотов попал в колонию к Асланбекову, а после того, как Асланбеков устроил Федотову и ещё нескольким заключенным свидание с родственниками вне зоны, Хоменко выехал в колонию с проверкой.

В ролях 
 Олег Штефанко — Сергей Александрович Федотов, бывший полковник Спецназа ГРУ, осуждённый
 Бахтияр Кожа — Нурали Керимович Асланбеков, полковник, начальник колонии для бывших военнослужащих, «хозяин» Игорь Ливанов — Андрей Хоменко, генерал-майор, проверяющий из генерального штаба
 Ирина Розанова — Галина, врач, жена Асланбекова
 Михаил Елисеев — заместитель начальника колонии по режиму, «кум», подполковник Юрченков
 Константин Воробьёв — майор Шмаров, тюремный опер

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Андрей Кравчук
 Сценарист: Игорь Агеев
 Оператор: Григорий Панов
 Композитор: Константин Шумайлов
 Постановщик трюков Владимир Севостьянихин
 Продюсеры: Сергей Каратаев, Сергей Клещенков, Виктор Умнов

По мотивам сериала был написан одноимённый роман, его автором стал Илья Бояшов. Новеллизация вышла в 2007 году.

В саундтрек вошли песни группы ДДТ «Дым» и «Война бывает разная», а Константин Шумайлов, участник этой группы, написал оригинальную музыку к сериалу.

См. также 
 Последний замок

Ссылки 
 «Господа офицеры» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2004 году
Телесериалы России, завершённые в 2004 году
Телесериалы на русском языке
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы Пятого канала
Телесериалы телеканала КТК
Драматические телесериалы России
Телесериалы Казахстана